Обсерваторія Пурпурової гори (, ), також відома як Обсерваторія Цзицзіньшань (), — це астрономічна обсерваторія, розташована на Пурпуровій горі в Нанкіні, КНР. Китайська академія наук

Довгий час (з 1950 по 1984 роки) директором обсерваторії був китайський астроном Чжан Юже (张钰哲, Zhang Yuzhe, 1902—1986, також відомий як Ю. Ч. Чанг).

Наприкінці 1980-х зростання світлового забруднення в Нанкіні унеможливило використання Пурпурової гори як наукової обсерваторії; з того часу фокус обсерваторії змістився на громадську освіту, а більшість фактичної наукової роботи відбувається у її 5 обсерваторіях-філіях: Ціньхай (у Делінха), Ганью, Сюйї, Honghe (у Цзямуси) та Ціндао.

Відкриття 
Обсерваторія відкрила періодичні комети 60P/Tsuchinshan and 62P/Tsuchinshan, а також неперіодичну C/1977 V1 (Tsuchinshan), також відому як комета 1977 X.

В обсерваторії також було відкрито багато астероїдів, у тому числі троянці (астероїди, які перебувають у 4-1 та 5-ц точках Лагранжа орбіти планети): 2223 Sarpedon, 2260 Neoptolemus, 2363 Cebriones, 2456 Palamedes, а також названий на честь обсерваторії 3494 Пурпурова гора.

Спостереження навколоземних об'єктів 
Китайська програма спостереження навколоземних об'єктів (, CNEOS), головний центр якої розташований на обсерваторній станції Сюйї, розпочала спостереження 2006 року. Вона використовує 1:04=1:20=1:80 m телескоп Шмідта, обладнаний 4K на 4K CCD детектором з функцією сканування дрифту. До серпня 2012 року програма здійснила спостереження за 149 971 астероїдами, знайшла 1 279 нових астероїдів, яким присвоєні умовні позначення та внесла до каталогів 251 нумерованих астероїди (у тому числі троянців Юпітера, дві Гільди та одну Фокею). Програма також спостерігала за позиціями 824 навколоземних об'єктів та відкрила 4 нові : астероїд групи Аполлона  та три астероїди групи Амура ,  та , які на лютий 2016 року ще не пронумеровані.

Галерея

Примітки 

Астрономічні обсерваторії Китаю
Відкривачі астероїдів
Нанкін